Михаил Тихменев:
 Тихменев, Михаил Николаевич — Георгиевский кавалер; капитан; № 8562; 26 ноября 1850.
 Тихменев, Михаил Павлович (1834—1890) — генерал-майор, военный губернатор Приморской области (1880—1881).